Bruce Waibel – musicista statunitense 
 Craig Waibel – ex calciatore statunitense
 Gerhard Waibel – pilota motociclistico tedesco
 Wolfram Waibel Jr. – ex tiratore a segno austriaco